Пі́чез (, Персик) ( 24 лютого 1984 року) — угорська порноакторка.

Біографія 

Вона увійшла в індустрію розваг у 2003 році, з тих пір знялася в більш ніж 40 фільмів. До роботи в порноіндустрії була моделлю та знімалася в фотосесіях для компаній нижньої білизни. Пічез виконує ролі тільки в сценах лесбійських і соло сценах. Вона також з'явилася в журналі «Міжнародний клуб».

У 2008 компанія Вів Томас Б. запустила Lesbians-At-Home.com, яка включає порнографічні відеокліпи Пічез та її реальне подругу життя «Джину Б». Проте, сайт вже закритий.

Нагороди 
 2009 AVN Award номінація — Найкраща сцена у жіночій парі — Inside Peaches
 2009 AVN Award номінація — Іноземна жіноча роль року
 2009 AVN Award номінація — Найкраща соло сцена — Sticky Fingers
 2011 AVN Award номінація – Найкраща лесбійська парна сцена – Budapest

Примітки

Посилання 

 

Уродженці Будапешта
Угорські порноакторки